Als Weltmeisterschaft 2018 oder WM 2018 werden folgende Weltmeisterschaften bezeichnet, die im Jahr 2018 stattfanden:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2018, Davos (Schweiz)
 Badminton-Weltmeisterschaft 2018
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2018 in North Bay (Kanada)
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2018 in Las Vegas (Vereinigte Staaten)
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2018, Kairo (Ägypten)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2018, Izmir (Türkei)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2018, Izmir (Türkei)
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2018, Viersen (Deutschland)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2018
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2018
 Poolbillard
 World 14.1 Tournament 2018
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2018
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2018
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2018
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2018 in Almaty (Kasachstan)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2018
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2018 in Sheffield (England)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2018 in Jinan (China)
 6-Red World Championship 2018 in Bangkok (Thailand)
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2018 in Kopenhagen und Herning (Dänemark)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2018
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2018
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2018
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2018, Mailand (Italien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2018, Amsterdam (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2018, Changchun (China)
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2018, Linz (Österreich)
 Fechtweltmeisterschaften 2018, Wuxi (China)
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2018, London (England)
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2018, Bhubaneswar (Indien)
 Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2018 in Berlin
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2018, Heerde und Arnheim (Niederlande)
 IPCH-Weltmeisterschaft 2018,  Italien
 Judo-Weltmeisterschaften 2018, Baku (Aserbaidschan)
 Kanu
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2018, Montemor-o-Velho (Portugal)
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2018, Rio de Janeiro (Brasilien)
 Kletterweltmeisterschaft 2018, Innsbruck (Österreich)
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2018, Hangzhou (China)
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2018, Birmingham (Vereinigtes Königreich)
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2018, Kandersteg und Goms (Schweiz)
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2018
 Ringer-Weltmeisterschaften 2018, Budapest (Ungarn)
 Ruder-Weltmeisterschaften 2018, Plowdiw (Bulgarien)
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2018, Montreal (Kanada)
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2018, Oberstdorf (Deutschland)
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2018, Dalian (China)
 Tischtennisweltmeisterschaft 2018, Halmstad (Schweden)
 Turn-Weltmeisterschaften 2018, Doha (Katar)
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2018, Innsbruck (Österreich)
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2018
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2018
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2018 in Aşgabat (Turkmenistan)
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2018, Mexiko-Stadt (Mexiko)
 Weltreiterspiele 2018 in Mill Spring, NC (Vereinigte Staaten)
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2018, Muotathal (Schweiz)

Weltmeisterschaften nach Jahr
!